Králický Sněžník (gebergte), gebergte in Tsjechië
 Králický Sněžník (berg), de hoogste berg van het gebergte